«Иволга» () — седьмой эпизод пятого сезона американского драматического телесериала «Родина», и 55-й во всём сериале. Премьера состоялась на канале Showtime 15 ноября 2015 года.

Сюжет 
Когда Кэрри (Клэр Дэйнс) осматривает сотни документов, она находит один, излагающий случай, где информатор по имени «Оселок» пытался связаться c «Иволгой», что было кодовым именем Кэрри. Кэрри звонит «Оселку» a.k.a. Самиру Халилу (Макрам Хоури), гражданину Ирака. Самир сообщает ей, что он видел Ахмеда Назари (Дарвин Шоу), коррумпированного иракского адвоката, считавшегося погибшим в Ираке за пять месяцев до этого. Кэрри решает разыскать Назари и выяснить, что он знает. С помощью Нумана (Атир Адель), они обнаруживают, что предполагаемая вдова Назари живёт в Амстердаме.

Биби (Рене Ифра) просит Куинна (Руперт Френд) вести его группу к сирийской границе через Турцию. Биби подчёркивает, что он может заплатить, так как его дядей является Абу Аль-кадули, заместитель эмира. Куинн связывается с Дар Адалом (Ф. Мюррей Абрахам) и сообщает ему о возможности приблизиться к Аль-кадули, целью ЦРУ для убийства.

Сол (Мэнди Патинкин), пойманный с копией утёкших документов за пределами станции, подвержен допросу со стороны Дара Адала. Эллисон (Миранда Отто) предлагает вернуть Сола в свой гостиничный номер, чтобы заставить его откровенничать. В комнате, Сол признаётся Эллисон, что он передал Кэрри документы. Эллисон выходит на мгновение и испытывает паническую атаку. Затем она сообщает Крупину (Марк Иванир), что подтвердилась информация о том, что Кэрри жива и, вероятно, направляется в Амстердам. В Амстердаме, Кэрри врывается в дом Назари, находя сейф, который она не может открыть, и ноутбук, который она берёт с собой. Двое мужчин, посланных Крупиным, входят в дом и замечают разбитое окно. Кэрри наблюдает, как один из них берёт что-то их сейфа; затем она сбегает из дома, сумев уклониться от выстрелов.

Йонас (Александр Фелинг) заходит в комплекс Отто Дюринга, чтобы найти Кэрри. Когда они говорят о ней, Дюринг (Себастьян Кох) раскрывает, что он не планирует продлить контракт с Кэрри в фонде, так как она «неуравновешенная».

Дар Адал приказывает, чтобы улетел обратно в Лэнгли. В то время как Сола контролируют охранники в его комнате, он звонит в свою прачечную, что оказывается закодированным сигналом бедствия. Когда Сола выводят из здания, его хватает группа вооружённых мужчин в масках, которые уезжают вместе с ним. Они доставляют Сола Этаю Лускину (Аллан Кордюнер), который тепло приветствует Сола и спрашивает, что им делать дальше. Сол отвечает: «Я не знаю. Первый раз дезертирую.»

Кэрри звонит Эллисон, говоря, что она хотела бы задать несколько вопросов о полномочий последней в Багдаде. Они соглашаются встретиться.

Производство 
Режиссёром эпизода стала исполнительный продюсер Лесли Линка Глаттер, а сценарий написали шоураннер Алекс Ганса и исполнительный продюсер Патрик Харбинсон.

Реакция

Рецензии 
Эпизод получил рейтинг 92 % на сайте Rotten Tomatoes, чей консенсус гласит: «В остросюжетной „Иволге“, „Родина“ своди вместет Кэрри и Эллисон с неожиданным поворотом событий.»

Прайс Питерсон из «New York Peterson» дал эпизоду 4 звезды из 5, суммируя, что он был «полным интересных моментов с персонажами и потрясающими напряжёнными сценами, и разрозненные элементы, в целом собранные вместе очень удивительным образом.» Ширли Ли из «Entertainment Weekly» похвалила персонажа Эллисон Карр, заявив: «Миранда Отто поражает своим выступлением, но Эллисон, как персонаж, оказалась увлекательным контрастом к Кэрри.» Джудит Уорнер из «The New York Times» отметила взаимосвязь Эллисон и её куратора Крупина как особенно эффектную сцену.

Рейтинги 
Во время оригинального показа, эпизод посмотрели 1.348 миллионов зрителей, слегка снизившись по сравнению с аудиторией прошлой недели, которая составляла 1.35 миллионов зрителей.

Примечания

Ссылки 
 «Иволга»  на Showtime
 
 

Эпизоды телесериала «Родина»